XV. Olimpijske igre - Helsinki 1952.

XV. Olimpijske igre su održane u Helsinkiju u Finskoj. Helsinki je izabran za domaćina između brojnih gradova konkurenata kao što su Amsterdam, Atena, Lozana, Stockholm te četiri grada iz SAD-a: Chicago, Detroit, Los Angeles i Philadelphia. Helsinki je već jednom ranije bio određen za domaćina Igara, i to Igara 1940. godine ali su one bile odgođene zbog Drugog svjetskog rata.

Igre su započele otvaranjem na kojem su olimpijski plamen zajedno na stadionu upalila dva finska športska junaka, Paavo Nurmi i Hannes Kolehmainen, na opće oduševljenje publike. Među zemljama sudionicama po prvi puta se pojavio SSSR, koji je sljedećih nekoliko dekada bio jedna od najjačih športskih velesila po broju osvojenih medalja. Prvi put nakon Drugog svjetskog rata pozvana je na sudjelovanje i Njemačka, ali se pozivu odazvala samo Zapadna Njemačka.

Zvijezda Igara je bio čehoslovački atletičar Emil Zátopek s tri zlatna odličja na 5000 m, 10000 m i u maratonu; čime je postigao podvig koji nitko više nije uspio ponoviti.

Popis športova 
Plivanje, skokovi u vodu i vaterpolo su smatrani različitim disciplinama istog športa.

Na Igrama su bila i dva demonstracijska športa: rukomet na otvorenom i inačica bejzbola nazvana finski bejzbol.

Popis podjele medalja 
(Medalje domaćina posebno istaknute)

1952
 
Međunarodna športska natjecanja u Finskoj
Šport u Helsinkiju